Чжань Хаоцін та Латіша Чжань перемогли в турнірі, коли він проводився востаннє перед пандемією в 2019 році, але цьогооріч вони програли в півфіналі парі Ніколь Меліхар / Демі Схюрс.

Виграли титул Аояма Сюко та Ена Сібахара, здолавши в фіналі Меліхар та Схюрс з рахунком 6–1, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання

Основна сітка 

Eastbourne Internationaland - Doubles
2021 Women's Doubles